Географічні об'єкти
 Зографу — передмістя Афін.
 Зографу (Ситонія) — село на півострові Ситонія.

Інше
 Монастир Зографу
 Зографія — село в номі Кардиця.

Див. також 
 Зограф (значення)